Кудре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Кудре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн
 Кудре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре